

Anno 
 821 o 821 a.C.

Codici 
 821 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Cordoba-Bosque Alegre, nella regione Córdoba, dell'Argentina

Matematica 
 821 – numero